Michael Cook  – artista degli effetti speciali 
Michael Cook  – rugbista australiano
Michael Cook  – storico e islamista britannico
Mike Cook  – cestista